Islamisches Institut steht für folgende Institute:

in China:
 Chinesisches Islamisches Institut, Peking
 Islamisches Institut Xinjiang

in Deutschland:
 Institut für Islamfragen, Bonn

in Jordanien:
 Königliches Aal-al-Bayt-Institut für islamisches Denken, Amman

in Österreich:
 Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich #Islamisches Religionspädagogisches Institut

in Russland:
 Russisches Islamisches Institut, Kasan
 Institut islamskoi ziwilisazii, Moskau